Житецкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Житецкий, Алексей Григорьевич (в монашестве Алексий; ок. 1869—1924) — епископ Русской православной церкви, епископ Боровский, викарий Калужской епархии.
 Житецкий, Анатолий Аполлонович (1936—1985) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Житецкий, Игнатий Павлович (1866—1929) — российский и украинский историк, литературовед, педагог.
 Житецкий, Иродион Алексеевич (1851—?) — украинский этнограф.
 Житецкий, Павел Игнатьевич (1837—1911) — украинский филолог, член-корреспондент Петербургской Академии наук.